«What a Man Gotta Do» — песня американской поп-рок группы Jonas Brothers, состоящей из трёх братьев, музыкантов и актёров Кевина Джонаса, Джо Джонаса и Ника Джонаса, вышедшая 17 января 2020 года на лейбле Republic в качестве первого сингла с их грядущего студийного альбома.

Информация о песне 
Группа объявила название и дату выхода песни на сервисе Spotify 14 января 2020 года. 15 января на YouTube появился 6-секундный тизер видеоклипа, а также группа стала публиковать подсказки в виде постеров кинофильмов. В клипе, вышедшем 17 января, участники группы и их супруги воспроизводят сцены из знаменитых фильмов 80-х годов. Ник Джонас и его супруга Приянка Чопра-Джонас снялись в сцене с танцем из фильма Рискованный бизнес, Джо Джонас и Софи Тёрнер сыграли персонажей Дэнни и Сэнди из фильма Бриолин, Кевин Джонас и его жена Даниэль — персонажей из фильма Скажи что-нибудь. Также в качестве камео в клипе появился Мэттью Модайн, сыгравший главную роль в фильме Цельнометаллическая оболочка. Режиссёром клипа стал Джозеф Кан.

Положительный отзыв о песне и видеоклипе был опубликован в издании Billboard.

Позиции в чартах

Хронология издания

Примечания 

Поп-песни
Песни 2020 года
Песни Jonas Brothers